La Margravina Sofía Cristina Luisa de Brandeburgo-Bayreuth (en alemán: Sophie Christine Luise, Markgräfin von Brandenburg-Bayreuth; 4 de enero de 1710 en Schloss Weferlingen, Weferlingen- 13 de junio de 1739 en Bruselas, Países Bajos Austríacos) fue una noble alemana, miembro de la línea de Brandeburgo-Bayreuth de la Casa de Hohenzollern y Margravina de Brandeburgo-Bayreuth por nacimiento. A través de su matrimonio con el Príncipe Alejandro Fernando de Thurn y Taxis, Sofía Cristina también era miembro de la Casa Principesca de Thurn y Taxis y Princesa Heredera de Thurn y Taxis.

Familia y vida temprana 
Sofía Cristina era la hija mayor del Margrave Jorge Federico Carlos de Brandeburgo-Bayreuth y de su esposa la Princesa Dorotea de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck.

Matrimonio e hijos 
Sofía Cristina contrajo matrimonio con el Príncipe Heredero Alejandro Fernando de Thurn y Taxis, el mayor de los hijos y único varón del Príncipe Anselmo Francisco de Thurn y Taxis y de su esposa María Ludovica Ana Francisca, Princesa de Lobkowicz, el 11 de abril de 1731 en Frankfurt am Main. Sofía Cristina y Alejandro Fernando tuvieron cinco hijos:

 Princesa Sofía Cristina de Thurn y Taxis (bautizada el 8 de diciembre de 1731; † 23 de diciembre de 1731)
 Príncipe Carlos Anselmo de Thurn y Taxis (nacido el 2 de junio de 1733; † 13 de noviembre de 1805)
∞ 3 de septiembre de 1753 Duquesa Augusta de Wurtemberg (30 de octubre de 1734 - 4 de junio de 1787)
∞ 1787 Isabel Hildebrand, Frau von Train
 Princesa Luisa Augusta Carlota de Thurn y Taxis (nacida el 27 de octubre de 1734; † enero de 1735)
 Príncipe Federico Augusto de Thurn y Taxis (bautizado el 5 de diciembre de 1736; † 12 de septiembre de 1755)
 Príncipe Luis Francisco Carlos Lamoral José de Thurn y Taxis (nacido el 13 de octubre de 1737; † 7 de agosto de 1738)

Títulos y estilos 
 4 de enero de 1710 - 11 de abril de 1731: Su Alteza Serenísima Margravina Sofía Cristina de Brandeburgo-Bayreuth
 11 de abril de 1731 - 13 de junio de 1739: Su Alteza Serenísima La Princesa Heredera de Thurn y Taxis, Margravina de Brandeburgo-Bayreuth

Ancestros

Referencias 

Casa de Thurn und Taxis
Princesas de Brandeburgo (casa de Hohenzollern)
Princesas de Thurn y Taxis
Margravinas de Alemania
Princesas de Alemania del siglo XVIII
Consortes de la casa de Hohenzollern